Versluys PRO Mountainbike Team, MTB team gesponsord door gelijknamige bouwfirma
Versluys (geslacht), Nederlands adellijk geslacht
Annette Versluys-Poelman (1853-1914) - een Nederlandse feministe
Elisabeth Versluys - een Nederlands actrice
Fons Versluijs - Nederlands beeldhouwer
François Versluys - burgemeester van de Belgische plaats Assebroek rond 1800
Jan Versluys (wiskundige) (1845–1920) - een Nederlands wiskundige
Jan Versluys (1873-1939) - een Nederlands zoöloog en patholoog)
Jan Versluys (geoloog) (1880–1935) - een Nederlands geoloog
Kees Versluys - een Nederlands zanger
Patrick Versluys - een voormalig Belgisch wielrenner
Staf Versluys - een voormalig Belgisch zeiler
Stephanus Versluys of Versluijs (1694-1736) gouverneur van Nederlands-Ceylon
Willem Versluys (1851-1937) - een Nederlands uitgever
W. Versluys (uitgeverij) - een Nederlandse uitgeverij (1875-1997)
A.L. Versluys - lithografie en drukkerij te Amersfoort

Zie ook
Versluis (doorverwijspagina)